Status quo – espressione latina
 Status Quo – gruppo musicale rock inglese
 Status quo? The Unfinished Business of Feminism in Canada – film documentario del 2012 diretto da Karen Cho

Pagine correlate 
 Statu Quo – accordo del 1852, che regola i diritti delle comunità cristiane relativamente ai tre santuari della Terra Santa